Ronald George Stewart, dit Ron Stewart, (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta, au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1949-1950|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 30|| 2|| 5|| 7|| 41|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1950-1951|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 53|| 22|| 23|| 45|| 49|| 13|| 6|| 8|| 14|| 31
|-
| 1951-1952|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 21|| 9|| 10|| 19|| 57|| || || || || 
|-
| 1951-1952|| Flyers de Barrie || AHO|| 29|| 13|| 18|| 31|| 43|| || || || || 
|-
| 1951-1952|| Biltmores de Guelph || AHO|| || || || || || 11|| 7|| 7|| 14|| 4
|-
| 1951-1952|| Biltmores de Guelph || Coupe Memorial|| || || || || || 12|| 10|| 7|| 17|| 10
|-
| 1952-1953|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 13|| 22|| 35|| 29|| || || || || 
|-
| 1953-1954|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 14|| 11|| 25|| 72|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1954-1955|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 53|| 14|| 5|| 19|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1955-1956|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 69|| 13|| 14|| 27|| 35|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1956-1957|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 65|| 15|| 20|| 35|| 28|| || || || || 
|-
| 1957-1958|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 15|| 24|| 39|| 51|| || || || || 
|-
| 1958-1959|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 21|| 13|| 34|| 23|| 12|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 1959-1960|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 67|| 14|| 20|| 34|| 28|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1960-1961|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 51|| 13|| 12|| 25|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1961-1962|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 60|| 8|| 9|| 17|| 14|| 11|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 1962-1963|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 63|| 16|| 16|| 32|| 26|| 10|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
| 1963-1964|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 65|| 14|| 5|| 19|| 46|| 14|| 0|| 4|| 4|| 24
|-
| 1964-1965|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 65|| 16|| 11|| 27|| 33|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1965-1966|| Bruins de Boston|| LNH|| 70|| 20|| 16|| 36|| 17|| || || || || 
|-
| 1966-1967|| Bruins de Boston|| LNH|| 56|| 14|| 10|| 24|| 31|| || || || || 
|-
| 1967-1968|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 19|| 7|| 5|| 12|| 11|| || || || || 
|-
| 1967-1968 || Rangers de New York|| LNH|| 55|| 7|| 7|| 14|| 19|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1968-1969|| Rangers de New York|| LNH|| 75|| 18|| 11|| 29|| 20|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1969-1970|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 14|| 10|| 24|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1970-1971|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 5|| 6|| 11|| 19|| 13|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1971-1972|| Reds de Providence|| LAH|| 18|| 6|| 5|| 11|| 2|| || || || || 
|-
| 1971-1972|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 42|| 3|| 1|| 4|| 10|| || || || || 
|-
| 1971-1972|| Rangers de New York|| LNH|| 13|| 0|| 2|| 2|| 2|| 8|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1972-1973|| Rangers de New York|| LNH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1972-1973 || Islanders de New York|| LNH|| 22|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || || 

| | 1353|| 276|| 253|| 529|| 560|| 119|| 14|| 21|| 35|| 60

Références 

Naissance en juillet 1932
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Islanders de New York
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mars 2012
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 79 ans